Борат — кінофільм режисера Ларрі Чарльза за участі британського коміка Саші Барона Коена
 Борат Саґдієв — вигаданий казахстанський журналіст, сексист,  расист і гомофоб. Головний герой фільму «Борат: культурні дослідження Америки на користь славної держави Казахстан».

Див. також 
 Борати (значення)